Nieuw of eigentijds:
 Moderne Tijd
 Modernisme
 Moderne dans
 Moderne Devotie
 Moderne filosofie
 Moderne kunst
 Modern-orthodox jodendom
 Moderne Richting
 Modern satanisme
 Moderne stijl
 Moderne talen
 Moderne theologie
 Moderne vijfkamp

Overig:
 Van 1974 tot 1983 de naam van de Franse gemeente Obermodern-Zutzendorf
 Modern (album), een plaat van de Britse punkband The Buzzcocks uit 1999